La capella-oratori de Sant Pere Màrtir és una construcció pròpia de l'arquitectura rural situada al terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí, a la comarca de la Selva, molt a prop de l'església de Sant Julià.

Construït en un emplaçament on hi havia hagut una ermita medieval i de la qual en queden poques restes, l'oratori actual és una obra de l'Edat Moderna. Es compon d'una construcció de planta quadrada, amb un teulat a doble vessant convex. Orientada al sud, hi ha una gran finestra enreixada, a dins de la qual hi ha la imatge del sant. Aquesta imatge presenta tots els elements propis de la iconografia que s'hi relaciona (hàbit, objecte del martiri...).

L'oratori es va restaurar l'any 2000.

Referències 
 Catalunya Medieval 

Esglésies de la Selva
Sant Julià del Llor i Bonmatí